Разанаколона () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Разанаколона, Матьё (род. 1986) — мадагаскарский горнолыжник, участник Зимних Олимпийских игр.
 Разанаколона, Одон Мари Арсен (род. 1946) — мадагаскарйский прелат.